Язык каюсе (каюс; Cayuse) — один из североамериканских индейских языков, исчезнувший в XIX веке. На этом языке говорило племя каюсов, проживавшее в штате Орегон.

Язык каюсе — изолят. Ранее предлагалось объединить его с языком молала в гипотетическую вайилаптуанскую семью, которую, в свою очередь, предлагалось включить в пенутийскую макросемью. Эта гипотеза в настоящее время отвергнута.

Примечания

Литература 
 Languages of Oregon — Cayuse page

Мёртвые языки Северной Америки
Изоляты Америки
Языки Северной Америки
Языки США